Xara (llei islàmica)
 Biologia:
 Xara o estepa negra, arbust de la família de les cistàcies
 Xara o garrigar, bosquina de mata o arbustos
 Toponímia:
 La Xara, llogaret de Dénia
 Xara (Valldigna), ermita de la Valldigna
 Porta de Xara o Porta del Moll, porta oriental de la murada d'Alcúdia, Mallorca